Vanadzor (Վանաձոր) é a terceira maior cidade da Arménia, situada ao nordeste do país. A cidade está localizado cerca de 128 km ao norte da capital Yerevan . Numa estimativa de 2009, a cidade tinha uma população de 104.800 habitantes.

Vanadzor é uma cidade de descanso para os armênios, devido ao seu clima ameno, ar puro e fontes de água mineral. Muitos hotéis modernos são construídos na cidade e zona rural. A cidade está conectada com outras grandes cidades da Armênia com uma ferrovia e uma rodovia.

Economia
A economia da cidade esta muito relacionado a expansão industrial que começou no final da década de 1940. A cidade é dominada por grandes fábricas de produtos químicos. Em 1999, as grandes empresas químicas russas começaram a entrar no mercado industrial armênio através de grandes investimentos em Vanadzor. Depois de 2001, as indústrias de produtos químicos e a usina termelétrica da cidade se recuperaram após uma crise econômica na Armênia nos anos 90.

Cidades-irmãs 
  Bagneux, França
  Pasadena, EUA
  Batumi, Geórgia
  Podolsk, Rússia

Cidades da Arménia